Mondial Australian Women's Hardcourts 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования игрались на открытых хардовых кортах.

Турнир-2007 является 11-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Голд-Косте с 1 по 7 января 2007 года. Турнир являлся одним из первых соревнований WTA в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мартина Хингис (№ 7 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Динара Сафина в пятый раз в карьере и впервые за 19 месяцев побеждает на одиночных соревнованиях ассоциации. Впервые титул завоёван на хардовом покрытии.
 Мартина Хингис в 26-й раз уступает в финале одиночного турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Катарина Среботник завоёвывает свой 14-й в карьере титул. Во второй раз это происходит в дуэте с Динарой.
 Динара Сафина второй год подряд побеждает на этих соревнованиях. В этот раз она играет не с той же партнёршей, что в 2006-м.
 Динара Сафина впервые в карьере побеждает как в одиночном, так и в парном разрядах в рамках одного турнира ассоциации.
 Динара Сафина выигрывает свой пятый в карьере титул на соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Mondial Australian Women's Hardcourts

 WTA Тур 2007

 WTA 3-я категория

 Портал: Теннис

Австралия
Теннис
Январь 2007 года
2007